Wernicke:
 Afasia de Wernicke
 Área de Wernicke
 a encefalopatia de Wernicke (EW)
 Síndrome de Wernicke-Korsakoff
 Sobrenome
 Carl Wernicke

Sobrenomes da língua alemã